La Ceiba steht für folgende geografische Objekte:

in Honduras:
 La Ceiba, Stadt in Honduras

in Mexiko:
 La Ceiba (Reforma), Ort im Municipio Reforma, Bundesstaat Chiapas
 La Ceiba (Simojovel), Ort im Municipio Simojovel, Bundesstaat Chiapas
 La Ceiba, alternativer Name von Villa Ávila Camacho, Ort im Municipio Xicotepec, Bundesstaat Puebla
 La Ceiba (Centro), Ort im Municipio Centro, Bundesstaat Tabasco
 La Ceiba (Jalpa de Méndez), Ort im Municipio Jalpa de Méndez, Bundesstaat Tabasco
 La Ceiba (Macuspana), Ort im Municipio Macuspana, Bundesstaat Tabasco
 La Ceiba (Cazones de Herrera), Ort im Municipio Cazones de Herrera, Bundesstaat Veracruz
 La Ceiba (Citlaltépetl), Ort im Municipio Citlaltépetl, Bundesstaat Veracruz
 La Ceiba (Chicontepec), Ort im Municipio Chicontepec, Bundesstaat Veracruz
 La Ceiba (Paso de Ovejas), Ort im Municipio Paso de Ovejas, Bundesstaat Veracruz
 La Ceiba (Castillo de Teayo), Ort im Municipio Castillo de Teayo, Bundesstaat Veracruz
 La Ceiba (Yucatán), Ort im Bundesstaat Yucatán

in Venezuela:
 La Ceiba (Trujillo), Ort im Bundesstaat Trujillo

Siehe auch:
 Ceiba (Begriffsklärung)